Az 1938–1939-es Nationalliga volt a 42. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Svájcban.

A címvédő a Lugano volt. A szezont a Grasshoppers csapata nyerte, a bajnokság történetében tizedjére.

Tabella

Jegyzetek

További információk 
 

Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság